Daniel Kuźmin (ros. Даниэл Кузьмин heb. דניאל קוזמין – ur. 21 lutego 1978 w Pietropawłowsku Kamczackim) – izraelski biegacz narciarski pochodzenia rosyjskiego. Mąż słowackiej biathlonistki Anastasiji Kuźminy.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 23 marca 2002 roku, podczas zawodów FIS Race w słowackiej miejscowości Kremnica, gdzie zajął 40. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 16 grudnia 2003 roku w Val di Fiemme, gdzie zajął 60. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Pucharowych punktów nigdy nie wywalczył.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2004/2005

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Biegacze narciarscy
Izraelscy sportowcy
Urodzeni w 1978
Ludzie urodzeni w Pietropawłowsku Kamczackim